Chabomai (; japanisch  Habomai-guntō oder  Habomai-shotō) ist die südlichste Inselgruppe innerhalb der Kurilen. Die Inseln – Teil der Oblast Sachalin – sind wie Iturup, Kunaschir und Schikotan unter russischer Kontrolle, werden jedoch von Japan beansprucht.

Inseln 
Die Chabomai-Gruppe besteht aus den zehn größeren Inseln respektive Inselgruppen, sowie mehreren umgebenden kleineren Felseninseln. Auf der Insel Juri (Yuri) erreicht die Inselgruppe mit  Höhe ihre maximale Erhebung. Die größte Insel ist Seljony (Shibotsu), die mit 51 km² mehr als die Hälfte der Landfläche der gesamten Inselgruppe einnimmt.

Geschichte 
Chabomai wurde während der letzten Tage des Pazifikkriegs von sowjetischen Truppen besetzt. Seither bemüht sich Japan infolge des Kurilenkonflikts um eine Rückgabe der Inseln. Mit Ausnahme einer russischen Grenzwache ist Chabomai heute unbewohnt.

Siehe auch 
Liste der Territorialstreitigkeiten

Literatur 
 S. Noma (Hrsg.): Habomai Islands. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 483.

Weblinks 

 kurilstour.ru (auf deutsch)

Inselgruppe (Russland)
Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Pazifischer Ozean)
Kurilen
Inselgruppe (Japan)
Geographie (Präfektur Hokkaidō)
Umstrittenes Territorium
Geographie (Oblast Sachalin)